Ел Педрегал де Сан Мигел има више значења:

 Ел Педрегал де Сан Мигел (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Педрегал де Сан Мигел (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику